Купленка — топоним:

Населённые пункты в Белоруссии 
 Купленка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Купленка — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Река в России 
 Купленка — река в Свердловской и Тюменской области, приток Панагура.